Altes Bahnwärterhaus ist der Name folgender Orte:

 Altes Bahnwärterhaus (Ahorn) (), Wohnplatz auf der Gemarkung des Ahorner Ortsteils Eubigheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Altes Bahnwärterhaus (Kelheim) (), Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Niederbayern
 Altes Bahnwärterhaus (Werbach) (), Wohnplatz auf der Gemarkung des Werbacher Ortsteils Niklashausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg